Carmel steht für:

 Carmel (Sängerin) (* 1958), britische Sängerin
Liran Carmel, israelischer Genetiker und Bioinformatiker
 eine Nebenform des weiblichen Vornamens Carmen, siehe Carmen (Vorname) #Variante „Carmel“
 Carmel-Weinkellereien, israelischer Weinproduzent
 Rom Carmel Industries, israelischer Automobilhersteller
 Vanderhall Carmel, Autocycle

Carmel ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carmel (Arkansas), im Bradley County
 Carmel (Indiana), im Hamilton County
 Carmel (Iowa), im Sioux County
 Carmel (Maine), im Penobscot County
 Carmel (New York), im Putnam County
 Carmel (Wisconsin), im Waupaca County
 Carmel-by-the-Sea, Kalifornien

Orte in anderen Ländern:
 Carmel (Australien)
 Carmel (Uruguay)
 Carmel (Wales)

im NRHP gelisteter Objekte:
 Carmel Mission, in Carmel, Kalifornien, ID-Nr. 66000214
 Carmel Presbyterian Church, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 85003441
 Carmel Rural Historic District, in Alvaton, Georgia, ID-Nr. 97000752
 Carmel Valley Road-Boronda Road Eucalyptus Tree Row, in Carmel Valley, Kalifornien, ID-Nr. 07001352

Carmel ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Carmel (1931–2002), deutsch-israelischer Historiker
 Gérard Titus-Carmel (* 1942), französischer Maler, Dichter, Illustrator und Graveur

Siehe auch:
 Carmel Adventist College in Perth, Australien
 Mount Carmel
 Karmel